

Titel
 Don (titel)

Geografie
 Don (Rusland), rivier in Rusland
 Don (Schotland), rivier in Schotland
 Don (Engeland), rivier in Engeland
 Don (Canada), rivier in Canada
 Don (Italië), plaats in Italië
 Don (Frankrijk), plaats Frankrijk
 Republiek Don, een voormalige anti-bolsjewistische staat

Personen
 Dôn, Keltische godin
 Henk Don, hoogleraar, directeur Centraal Planbureau
 Don Hutchison, Brits voetballer
 Don Letts, Brits regisseur en musicus 
 Don Plevier, ook bekend als GameMeneer, Nederlandse youtuber

Scheikunde
 Deoxynivalenol (DON), een toxische stof

Film
 Don (1978), film uit India van Chandra Barot
 Don (Nederlandse film), film uit 2006 uit Nederland van Arend Steenbergen
 Don (2006), film uit India van Farhan Akhtar
 Don (2007), film uit India van Lawrence Raghavendra

Diversen

 Don (paard), een van oorsprong Russisch paardenras